Treusch ist der Familienname von

 Gerburg Treusch-Dieter (1939–2006), deutsche Soziologin und Kulturwissenschaftlerin
 Gertrud Treusch (1902–1999), deutsche Reichsfrauenführerin im nationalsozialistischen Deutschen Reich
 Hermann Treusch (* 1937), deutscher Schauspieler, Intendant und Regisseur
 Joachim Treusch (* 1940), deutscher Physiker und Wissenschaftsmanager; Präsident der Jacobs University Bremen
 Martina Treusch, deutsche Autorin für Film und Fernsehen 

und der Name des
 hessischen Adelsgeschlechts der Treusch von Buttlar